Pieroni es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Ania Pieroni (1957), actriz italiana.
 Blake Pieroni (1995), nadador estadounidense.
 Luigi Pieroni (1980), futbolista belga.